La Løgmanssteypið 2014 è la 60ª edizione della coppa nazionale delle Fær Øer disputata tra il 15 marzo e il 30 agosto 2014. Il detentore del trofeo è il Víkingur Gøta. Il vincitore avrà il diritto di disputare la UEFA Europa League 2015-2016.

Formula 
Alla competizione, disputata ad eliminazione diretta, partecipano 18 squadre: alle dieci della Formuladeildin si aggiungono otto club delle serie inferiori. Tutti i turni sono a gara unica tranne le semifinali giocate con andata e ritorno.

Turno preliminare 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 marzo 2014

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 aprile 2014

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 maggio 2014

Semifinali 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 maggio 2014 / 18 giugno 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 giugno 2014 / 18 giugno 2014

Finale

Tabellone (dagli ottavi)

Collegamenti esterni

Calcio nel 2014
Edizioni della Coppa delle Fær Øer